Мать-героиня — название наград некоторых государств:
 Мать-героиня (СССР)
 Мать-героиня (Россия)
 Мать-героиня (НРБ)
 Мать-героиня Вьетнама
 Орден «Мать-героиня» (ПМР)
 Орден «Матери-героини» (Киргизия)
 Мать-героиня (Украина) См. также 
 Медаль Материнства (СССР)
 Орден «Материнская слава» (СССР)